Иван Иванович Чернов:
 Чернов, Иван Иванович (1872—1954) — русский и советский композитор, педагог, автор учебников по гармонии и теории музыки.
 Чернов, Иван Иванович (род. 1960) — советский спортсмен, чемпион мира по спортивной акробатике.